Bříza kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bříza (okres Litoměřice)
 Česká Bříza (okres Plzeň-sever)
 Horní Bříza (okres Plzeň-sever)